Burga bezeichnet:
 Burga, eine portugiesische Gemeinde
 Burga (arabizi: Burg3, auch Burq3), die in den VAE gebräuchliche, traditionell goldene Zier-Maske der Frauen
 Talsperre Burga, Talsperre im portugiesischen Distrikt Bragança

Burga ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Burga (1952–2021), peruanischer Boxer
 Conradin Burga (* 1948), Schweizer Biogeograph
 Constantin Burga (* 1948), schweizerischer Geograf
 Manuael Burga, peruanischer FIFA-Funktionär
 Teresa Burga (1935–2021), peruanische Künstlerin